De 20 kilometer individueel voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 8 februari 2022 in het Zhangjiakou Biathlon Centre nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Noor Johannes Thingnes Bø.

Tijdschema

Uitslag 

Mannen individueel